Manahan ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Manahan (1924–2009), irische Schauspielerin
 James Manahan (1866–1932), US-amerikanischer Politiker
 Manuel Manahan (1916–1994), philippinischer Journalist und Politiker
 Sheila Manahan (1924–1988), irisch-britische Schauspielerin

Sonstiges:
 Manahan Peak, Berggipfel auf der Ross-Insel, Antarktis

Siehe auch:
 Anna Anderson (1896–1984), die vermeintliche Zarentochter Anastasia, trug nach einer Heirat am Lebensende den Nachnamen Manahan
 Monahan